Parthe bezeichnet:
 Parthe, rechter Zufluss der Weißen Elster in Leipzig, Sachsen
 Parthe, Unterlaufname der Jüchse, linker Zufluss der Werra bei Obermaßfeld-Grimmenthal, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Süden Thüringens
 Parthe, Angehöriger des Partherreichs

Parthé ist der Familienname von:
 Leo Parthé (1917–2014), österreichischer Schriftsteller und Liedtextdichter